Clínquer (ou clínquer lávico) é a designação dada ao aglomerado de cascalho e pequenas rochas, de dimensão e forma irregulares, em geral exibindo arestas vivas, que se forma à superfície e por vezes na base de escoadas de lava, sendo mais frequente nas escoadas basálticas do tipo ʻAʻā.

Vulcanologia